Arnau Solé (né en 1992), coureur cycliste espagnol ;
 Carme Solé i Vendrell (née en 1944), dessinatrice, spécialiste de la littérature de jeunesse;
 Jean Solé, dit Solé (né en 1948), dessinateur français de bande dessinée ;
 Julien Solé, dit Julien/CDM (né en 1971), dessinateur français de bande dessinée, fils de Jean Solé ;
 Manuel Solé (1872-1934), footballeur, escrimeur et dirigeant sportif espagnol ;
 Marta Sanz-Solé (née en 1952), mathématicienne espagnole ;
 Pedro Solé (1905-1982), joueur et entraîneur de football espagnol ;
 Robert Solé (né en 1946), écrivain et journaliste français, d’origine égyptienne ;
 Jordi Solé Tura (1930-2009), homme politique espagnol.

Pseudonyme 
 , de son vrai nom Tonya M. Lumpkin, est une rappeuse américaine.

Voir aussi